Дро́нов — русская фамилия. Происходит от Дрон — уменьшительная форма имени Андрон (Андроник), означающего по-гречески «победоносный муж». Известные носители:

 
 
  (род. 1936) — российский детский хирург, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
 Дронов, Виктор Павлович (род. 1949) — советский и российский учёный-педагог, академик РАО (2016). 
 
 Дронов, Георгий Александрович (род. 1971) — российский актёр театра и кино, режиссёр.
 Дронов, Григорий Антонович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Дронов, Евгений Анатольевич (род. 1947) — российский хозяйственный деятель, Герой Труда Российской Федерации (2018).
 
  (род. 1963) — российский дирижёр, номинант на премию «Золотая маска» (2015, 2018).
 Дронов, Илья Гаврилович (1900—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Дронов, Никита Дорофеевич (1900—1961) — Герой Советского Союза.
 Дронов, Николай Сергеевич (1897—1979) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Дронов, Павел Игоревич (род. 1993) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.

См. также 
 Дрон

Примечания